Vítor Ricardo dos Santos Soares – (1994-vivente) velocista portoghese.
Raúl Ricardo Dos Santos González – (1965-vivente) calciatore uruguaiano.
Ricardo dos Santos – (1990-2015) surfista brasiliano.